Satz von Cartan steht für folgende mathematischen Lehrsätze:

nach Elie Cartan benannt:
 Satz von Cartan (Lie-Gruppen) über abgeschlossene Untergruppen von Lie-Gruppen
 Satz von Cartan-Hadamard über Mannigfaltigkeiten nichtpositiver Schnittkrümmung
 Satz von Lie-Cartan über einfach zusammenhängende Lie-Gruppen, siehe Lie’sche Sätze #Lie’sche Sätze
 Satz von Cartan zur Eindeutigkeit einer Riemannschen Metrik, siehe Satz von Cartan-Ambrose-Hicks #Satz von Cartan

nach Henri Cartan benannt:
 Theorem B von Henri Cartan über kohärente Garben auf steinschen Räumen, siehe Garbenkohomologie #Komplexe Analysis
 Endlichkeitssatz von Cartan-Serre über Kohomologiegruppen von Garben auf kompakten Räumen, siehe Garbenkohomologie #Komplexe Analysis